Сэр Пол Боффа (; 30 июня 1890, Биргу, колония Мальта — 6 июля 1962, Паола, колония Мальта) — мальтийский государственный деятель, премьер-министр Мальты (1947—1950).

Биография 
В 1912 г. окончил медицинский факультет Королевского университета Мальты; получил степень доктора медицины. Во время Первой мировой войны служил в Королевском медицинском корпусе на Мальте, в Салониках и на санитарных судах. После войны работал врачом общей практики в Паоле.

В 1921 г. вступил в ряды Лейбористской партии, а в 1924 г. был избран в Законодательное собрание. В 1927 г. был избран председателем Лейбористской партии. В 1936—1939 гг. был членом Исполнительного совета. Во время Второй мировой войны служил врачом. На первых послевоенных выборах (1945) вновь избирается в парламент страны.

В 1947—1950 гг. — премьер-министр Мальты как британской колонии. Правительство Боффы начало создание социальной системы на островах, улучшив системы начального образования и пенсионного обеспечения. Однако разногласии между пробританским Боффой и более националистическим Минтоффом привели к расколу партии в 1949, в результате чего Боффа со своими сторонниками образовал Мальтийскую рабочую партию, которая с 1950 по 1955 гг. формировала недолговечные правительства с консервативными националистами. В 1950 г. проиграл парламентские выборы и ушел в отставку.

В 1951—1955 гг. — министр здравоохранения и социальных служб в кабинете Джорджа Оливера.

В 1955 г. ушел из политики по состоянию здоровья. В 1956 г. был возведен королевой Елизаветой II в рыцарское достоинство.

Источники 
 http://gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Prime%20Ministers%20of%20Malta/Pages/Sir-Paul-Boffa.aspx

Премьер-министры Мальты
Члены Лейбористской партии (Великобритания)
Члены Лейбористской партии (Мальта)